Bauer Istvánné (Budapest, 1968. április 28. –) válogatott labdarúgó, kapus.

Pályafutása

Klubcsapatban 
Az 1993–94-es idényben 100 százalékos eredménnyel bajnokságot nyert László Kórház kapusa volt. A 2005–06-os és 2006–07-es idényben a bajnok Femina labdarúgója volt.

A válogatottban 
1991 és 2002 között 44 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai 
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1993–94, 1994–95, 2001–02, 2002–03, 2005–06, 2006–07
 2.: 1996–97, 1999–00
 3.: 2004–05

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források 
 
 
 
 

1968-ban született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgókapusok
A László Kórház labdarúgói
A Femina labdarúgói